Il doppio del torneo di tennis Ostend Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e David Škoch che hanno battuto in finale Wim Neefs e Yuri Soberon 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Tom Kempers /  Tom Nijssen (primo turno)
 Lucas Arnold Ker /  David Škoch (Campioni)

Assente
 Clinton Ferreira /  Tuomas Ketola (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 1996